Le Lorrain, municipi a la regió de Martinica (França)
 Cantó de Le Lorrain, divisió administrativa francesa al departament de Martinica (regió de Martinica, França)
 Claude Lorrain (Chamagne, Lorena, 1600/1605 – Roma, Estats Pontificis, 1682), pintor classicista establert a Itàlia, on va destacar com a paisatgista
 Eugène Jerôme Lorrain (Limonest, Roine, 1856 - 1924), cantant d'òpera francès
 Robert le Lorrain (París, 1666 - 1743), escultor barroc francès